Сайлыг () — топонимы в Республике Тыва Российской Федерации:

 Сайлыг — село в Чеди-Хольского кожууне, административный центр и единственный населённый пункт сумона Сайлыг.
 местечко  Сайлыг	—  местечко (населённыq пункт без статуса поселения), административно относятся к селу Саглы, Овюрский кожуун. 
 Сайлыг — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Чеди-Хольского кожууне.
 реки
 Сайлыг — река, левая составляющая реки Улуг-Шивей.
 Сайлыг — река, левый приток р. Дерзиг.
 Сайлыг — река, правый приток р. Улуг-Баш.
 Сайлыг — река, правый приток р. Балыктыг-Хем.
 Сайлыг — ручей, левый приток р. Саглы.

Примечания